Der DS 9 ist eine Limousine des französischen Automobilherstellers DS Automobiles. Die Limousine wird ausschließlich im chinesischen Shenzhen hergestellt. Von dort wird das Fahrzeug nach Europa exportiert. In Europa kann die Baureihe als Nachfolgemodell des 2012 eingestellten Citroën C6 angesehen werden, der ausschließlich in China bereits seit 2016 mit dem Citroën C6 (China) einen Nachfolger hat.

Geschichte 
Präsentiert wurde das Fahrzeug am 24. Februar 2020 in Paris. Die Öffentlichkeitspremiere sollte auf dem Genfer Auto-Salon im März 2020 stattfinden, der aber am 28. Februar 2020 wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde. Im Oktober 2022 wurde das limitierte Sondermodell Opèra Première vorgestellt.

Sicherheit 
Im Herbst 2022 wurde der DS 9 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt vier von fünf möglichen Sternen. Kritisiert wurde ein schlechtes Abschneiden beim Frontaufprall mit teilweiser Überdeckung.

Technik und Ausstattung 
Der DS 9 basiert wie die früher vorgestellten DS 7 Crossback und Peugeot 508 II auf der EMP2-Plattform der Groupe PSA. Im Gegensatz zum Peugeot 508 besitzt die Limousine allerdings einen um 9 cm größeren Radstand. Als Reminiszenz an den Citroën DS von 1955 sind oberhalb der C-Säule zwei Positionsleuchten angebracht.

Ein adaptives Fahrwerk, das Unebenheiten mit einer Kamera hinter der Frontscheibe im Voraus erkennt, um darauf zu reagieren, soll erhältlich sein, des Weiteren klimatisierte Massagesitze.

Für die Innenausstattung werden Nappaleder, Alcantara und Glas verarbeitet. Die Musikanlage mit 14 Lautsprechern kommt vom französischen Hersteller Focal.

Technische Daten 
Den Antrieb zum Marktstart übernimmt der aus dem Peugeot 508 II bekannte 1,6-Liter-Plug-in-Hybrid mit 165 kW (225 PS). Ein Lithium-Ionen-Akkumulator mit einer Kapazität von 11,9 kWh ermöglicht eine elektrische Reichweite nach WLTP von bis zu 50 km. Später folgten zwei weitere Plug-in-Hybride mit 184 kW (250 PS) und 265 kW (360 PS) und ein Ottomotor mit 165 kW (225 PS). Alle Versionen sind an ein 8-Stufen-Automatikgetriebe gekoppelt.

Zulassungszahlen 
Von 2021 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 159 DS 9 neu zugelassen worden, wobei 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr darstellt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Limousine
Hybridelektroautomodell